Alejandro Abal Oliú – avvocato uruguaiano
 Daniel Lede Abal – politico tedesco
 Diego Abal – arbitro di calcio argentino
 Pablo Martín Abal – ex nuotatore argentino
 Sam Abal – politico papuano